IR
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (Imposto de Renda), um imposto brasileiro
 Irão ou Irã (código de país ISO 3166-1)
Intermediate Representation (Estrutura de dados utilizada por um compilador para repesentar código-fonte)
 Ir
 Símbolo químico do Irídio
 Pode ser definido também como alternativa de algumas questões de vestibulares, onde significa Incorreta Resposta. 
Desambiguações de siglas